Mühlböck ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Mühlböck (* 1958), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Nadine Mühlböck (* 1978), österreichische Schauspielerin